Er zijn minstens twee schepen die de naam VEERDIENST III dragen:
Veerdienst III (schip, 1895)
Veerdienst III (schip, 1936)